Orange Lake ist der Name folgender geographischer Objekte in den Vereinigten Staaten:

Seen:
 Orange Lake (Pasco County) in New Port Richey, Florida
 Orange Lake (Alachua County), Florida
 Orange Lake (Sumter County), Florida
 Orange Lake (Washington County), Maine
 Orange Lake (Oakland County), Michigan
 Orange Lake (Becker County), Minnesota
 Orange Lake (Itasca County), Minnesota
 Orange Lake (Orange County), New York
 Orange Lake (Mississippi), Stausee im Jackson County, Mississippi

Orte:
 Orange Lake (Florida) im Marion County
 Orange Lake (New York) im Orange County